Francisco Xavier de Garaycoa Llaguno  (Guayaquil, provincia de Quito, Imperio español, 4 de diciembre de 1775 – Quito, Ecuador; 2 de diciembre de 1859) fue un sacerdote y arzobispo ecuatoriano que se desempeñó como 1° obispo de Guayaquil, entre 1838 a 1851 y como 2.° arzobispo de Quito, desde 1851 hasta su fallecimiento en 1859.

Biografía

Primeros años 
Francisco Xavier nació el día 4 de diciembre de 1775, en Guayaquil, provincia de Quito, Imperio español.

Fue bautizado el 10 de diciembre de 1775.

Fue el segundo hijo del matrimonio del capitán, Francisco Ventura de Garaycoa y Romay y de la señora, Eufemia de Llaguno y Lavayen. Sus hermanos fueron: Ana Garaycoa Llaguno esposa de José de Villamil; Manuela, madre del héroe Abdón Calderón y Lorenzo, prócer del 9 de octubre.

Formación 
Realizó su formación primaria en su ciudad natal.

En 1787, se trasladó a Quito, para ingresar al «Colegio Seminario de San Luis», dónde se graduó de bachiller. 

Ingresó a la Universidad de Santo Tomás de Aquino, donde estudió Teología y Derecho canónico y recibió los doctorados en 1798.

Sacerdocio 
El día 15 de marzo de 1799, en la por entonces Catedral de Cuenca recibió la ordenación sacerdotal para la Diócesis de Cuenca, a manos del obispo José Carrión y Marfil.

En esa misma circunscripción eclesiástica se incardinó.

Fue destinado como presbítero, a la sacristanía mayor de la Iglesia Matriz de Loja, que entonces se proveía por oposición. 

En 1802 fue trasladado al Curato de Cone (Yaguachi). Ahí construyó la Iglesia, una de las más decentes de la costa en esos tiempos.

En 1812 fue nombrado Comisario de Bulas y Juez Subdelegado de Diezmos en Guayaquil, por Melchor de Aymerich

En 1816, su tío segundo, el Obispo de Cuenca, Ignacio Cortázar y Lavayen, lo nombró Rector del recién fundado Colegio Seminario de Guayaquil, que funcionó como Iglesia Matriz. También fue profesor de Teología.

Más tarde, su tío segundo, el Obispo de Cuenca, Ignacio Cortázar y Lavayen, lo promovió a Vicario Foráneo de Guayaquil; dos años más tarde, renunció al rectorado.    

En Guayaquil vivió y respaldó la Revolución del 9 de octubre de 1820. 

En 1822, contribuyó con la entrega voluntaria de veinticinco sábanas que iban a ser utilizadas en el Hospital Militar y los provisionales que se construyeron debido al gran número de soldados heridos y enfermos.

En 1829 rechazó ser presentado para el obispado de Cuenca.

En 1835, fue designado cura propio de San Alejo, que en ese entonces era viceparroquia de la matriz de Guayaquil.

Episcopado

Obispo de Guayaquil

Nombramiento 
El 15 de febrero de 1838, el papa Gregorio XVI lo nombró 1° Obispo de Guayaquil.

Ordenación episcopal 
Fue consagrado el 14 de octubre de 1838, en la Catedral de Quito, a manos del por entonces Obispo de Quito, Nicolás de Arteta y Calisto.

Obras en el Obispado 
Ejerció su episcopado con enorme prudencia y caridad. 

 Enfrentó personalmente la gran epidemia de fiebre amarilla que asoló Guayaquil, cayendo él mismo víctima de la enfermedad, de la que se repuso.
 Construyó la Catedral de Guayaquil que originalmente fue de madera y llevaba por nombre Iglesia Matriz.
 Organizó la Diócesis.

Arzobispo de Quito 
En 1849 el Congreso de la República lo eligió para ocupar el cargo de Arzobispo de Quito.

El 5 de septiembre de 1851, el papa Pio IX lo nombró 2° Arzobispo de Quito.

En 1852, el general José María Urbina lo designó miembro del Consejo de Gobierno.

Fallecimiento 
El 3 de diciembre de 1859, cuando era el 2° Arzobispo de Quito, falleció a causa de una pulmonía, en Quito, capital del Ecuador.

Originalmente fue sepultado en la cripta de la Catedral Metropolitana de Quito.

Hacia 1958, con ocasión del 3° Congreso Eucarístico Nacional, celebrado en Guayaquil, sus restos fueron trasladados a la Catedral Metropolitana de Guayaquil, donde se conservan en la actualidad.

Homenaje 
 El «Seminario Mayor de Guayaquil» lleva su nombre.

Ancestros

Legado 
 El 27 de abril de 1823 fundó el Cementerio General de Guayaquil.
 En 1827, fundó la por entonces viceparroquia de San Alejo.

Referencias

Enlaces externos 
 Archbishop Francisco Xavier de Garaycoa Llaguno

Personas de Guayaquil
Guayasenses
Católicos de Ecuador
Religiosos de Ecuador
Sacerdotes católicos de Ecuador
Obispos de Ecuador
Obispos nombrados por Gregorio XVI
Arzobispos de Quito
Arzobispos nombrados por Pío IX
Teólogos de Ecuador
Teólogos católicos
Educadores de Ecuador
Profesores de Ecuador
Fallecidos por neumonía
Fallecidos en Quito